Eurovision Countdown (Contagem Decresecente para a Eurovisão), é um conjunto de três programas televisivos, com uma duração média de 30 minutos cada, que servem para mostrar a cidade anfitriã onde o festival Eurovisão irá ocorrer uma semana depois do último programa ser exibido. 

A ideia surgiu em 2007, e continuou desde ai, e para além de apresentar a cidade organizadora, o programa também é utilizado para mostrar os progressos na arena do festival, apresentar todos os países/concorrentes a concurso, e os preparativos por toda a cidade, assim como contar a história da própria Eurovisão (através de uma personagem chamada Doctor Eurovision - Doutor Eurovisão''). Os programas são produzidos através de uma cooperação entre a emissora anfitriã e a EBU.

EdiçõesEurovision Countdown 2007 - , HelsínquiaEurovision Countdown 2008 - , BelgradoEurovision Countdown 2009''' - , Moscovo

Festival Eurovisão da Canção